Световната купа по биатлон е ежегодно състезание, което се провежда от 1977 г. за мъже и от 1982 г. за жени.

В рамките на Световната купа се провеждат девет или десет състезания, които се провеждат от сряда или четвъртък до неделя. Щафетите се провеждат четири до шест пъти на сезон. Световните първенства се считат за състезания от Световната купа. Водят се отделни класации за всяка дисциплина, общо класиране, класиране по нации в щафетата както и отделно общо класиране по нации, което определя националните квоти за участие през следващия сезон. Резултатите от щафетите и смесените щафети не се зачитат за индивидуалното класиране за сезона. Лидерът в общото класиране се състезава с жълта фланелка а лидерът в класирането за съответната дисциплина с червена. Ако е един и същ фланелката е двуцветна.

Точки 
Класирането за Световната купа се определя по брой спечелени точки, като победителят печели 60 т., вторият — 54, третият — 48, четвъртият — 43, петият — 40. Следващите до 9-ия печелят по две точки по-малко от предишния, а останалите до 40-ия печелят по една точка по-малко, като 40-ият в класирането печели една точка.

До 1985 г. първият печели 25 точки, а 24-мата след него по точка по-малко от предишния. Между 1985 г. и 2000 г. първите четири места дават съответно 30, 26, 24 и 22 точки, а останалите до 25-о място по една точка по-малко. От 2000 г. до 2008 г. победителят печели 50 т., вторият — 46, третият — 43, четвъртият — 40, петият — 37, шестият — 34. Следващите до 15-ия печелят по две точки по-малко от предишния, а останалите до 30-ия печелят по една точка по-малко, като 30-ият в класирането печели една точка.

Наградни фондове 
Наградните фондове в биатлона са по-ниски от тези в състезанията, провеждани под егидата на Международната федерация по ски. През сезон 2012/13 победителите в индивидуални състезания получават 12 000 евро (9000 евро за второ място, 6000 за трето и т.н.) При щафетите наградният фонд е 20 000 евро / 12 000 евро / 10 000 евро и т.н. и се разпределя между 4-та участници в щафетата. Първото място в крайното класиране за Световната купа се награждава с 25 000 евро (20 000, 15 000 евро и т.н. за следващите). Носенето на червената и жълтата тениска (за водачество в дисциплина и генералното класиране) се награждава с 500 и 875 евро.

Източници